Estūr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Estūr (ort i Iran), Teheran, 
 Osţūr, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar